trakcja – rodzaj zasilania pojazdu szynowego.
 także: niepoprawne określenie sieci trakcyjnej.
 trakcja – sposób przemieszczania osadów przez rzeki.
 trakcja – w terapii manualnej, słowo trakcja oznacza działanie, które w wyniku przyłożonej siły zewnętrznej (np. ręce terapeuty), prowadzi do oddalenia od siebie powierzchni stawowych, tworzących staw.
 Trakcja SA – spółka giełdowa